Al Japó, un ku (区), traduït com a districte urbà, és una divisió bàsica en una ciutat, sempre per damunt dels chōchō o barris. E Els barris subdivideixen cada ciutat per decret governamental, i també Tòquio, que està dividit en 23 barris especials. Cada un dels barris especials de Tòquio manté un estat quasi municipal.

Els barris del Japó (fora de Tòquio) són entitats locals directament controlades pel govern municipal. Gestionen funcions administratives com el registre koseki, l'assegurança mèdica i les taxes de propietat. Molts barris tenen organitzacions de residents afiliades per diverses activitats, tot i no tenir aquestes cap autoritat legal.

Llista de districtes

Referències